

Geografia 
 Bengala – regione del subcontinente indiano
 Golfo del Bengala – golfo dell'Asia

Altro 
 Bengala – razzo luminoso usato per segnalazione o come fuoco d'artificio
 Bengala – razza di gatto
 Bengala – album di Lorenzo Fragola del 2018
 Bengala – singolo di Lorenzo Fragola del 2018
 Nadia Bengala – attrice italiana